Ahrndt ist der Familienname folgender Personen:

 Waltraud Ahrndt (1933–1999), deutsche Schriftstellerin und Übersetzerin
 Wiebke Ahrndt (* 1963), deutsche Ethnologin

Siehe auch:
 Arndt